A Nemzeti Bajnokság I osztályában 1954-ben 14 csapat küzdött a bajnoki címért.

Végeredmény 

A bajnok Budapesti Honvéd SE játékosai
Grosics Gyula (15) – Rákóczi László (25), Lóránt Gyula (21), Kovács János (15) – Bozsik József (20), Bányai Nándor (26) – Budai II László (20), Kocsis Sándor (26), Machos Ferenc (20), Puskás Ferenc (20), Czibor Zoltán (21).
Játszott még: Babolcsay György (16), Palicskó Tibor (15), Tichy Lajos (13), Faragó Lajos (10), Törőcsik I István (5), Macsali Gyula (4), Szovják István (4), Solti István (2), Lanczi Antal (1), Sánta József (1).
Edző: Kalmár Jenő
Az ezüstérmes Bp. Vörös Lobogó játékosai
Gellér Sándor (23) – Kovács II József (26), Börzsei János (26), Lantos Mihály (24) – Kovács I Imre (26), Zakariás József (21) – Sándor Károly (25), Hidegkuti Nándor (25), Palotás Péter (23), Kárász Endre (19), Molnár János (22).
Játszott még: Szolnok István (14),Kovács IV István (13), Kovács III Ferenc (6), Arató Gábor (4), Fecske István (4), Szimcsák László (2), Gál Ferenc (1), Marton László (1), Szimcsák István (1).
Edző: Bukovi Márton
A bronzérmes Bp. Kinizsi játékosai
Gulyás Géza (25) – Ombódi Imre (26), Kispéter Mihály (25), Dalnoki Jenő (19) – Szabó László (26), Dékány Ferenc (26) – Láng Károly (26), Orosz Pál (24), Mátrai Sándor (24), Vilezsál Oszkár (26), Fenyvesi Máté (21).
Játszott még: Kertész Tamás (10), Borsos Miklós (7), Mészáros József (7), Rudas Ferenc (6), Henni Miklós (5), Kerekes Jenő (5), Vígh Zoltán (2).
Edző: Sós Károly

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok